Лас Тијендас има више значења:

 Лас Тијендас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Тијендас (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику